Lesotho városainak listája

 Maseru – főváros – 218 355
 Butha-Buthe – 16 330
 Hlotse – 47 675
 Mafeteng – 57 059
 Maputsoe – 32 117
 Mohale's Hoek – 40 514
 Mokhotlong – 8 809
 Peka – 17 161
 Qacha's Nek – 25 573
 Quthing – 24 130
 Teyateyaneng – 75 115
 Thaba-Tseka – 5 423

Népszámlálások alapján 

 
Lesotho